À l'Outremont est un album de Plume Latraverse, sorti en 1977.

Liste des titres 

Album de Plume Latraverse
Album publié par Sony Music Entertainment
Album musical sorti en 1977